На начало 2017 г. в России существует 59 федеральных заказников.

По состоянию на конец 2013 года на территории России действовало 70 государственных природных заказников федерального значения, суммарная площадь территории которых составляла 13,05 млн га, в том числе 2,9 млн га акваторий. В 2014—2016 годах 9 заказников федерального значения (Сумароковский, Баировский, Куноватский, Курганский, Лебединый, Надымский, Нижне-Обский, Степной и Томский) преобразованы в заказники регионального значения. В 2014 г. федеральный заказник Буркальский был объединён с региональным заказником Ацинский в новый национальный парк Чикой. В 2016 г. федеральный заказник Земля Франца Иосифа вошёл в состав национального парка Русская Арктика.

Количество государственных природных заказников регионального значения существенно выше и по данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации составляло на конец 2013 года 2 238 шт. Занимаемая ими площадь (без учёта морских акваторий) превышает 45,0 млн га или 38 % от площади всех ООПТ регионального значения.

Действующие заказники федерального значения 
В таблице перечисляются государственные природные заказники, имеющие статус федеральных по состоянию на начало 2017 года. Указывается площадь в соответствии с нормативными актами об образовании заказника, которая может отличаться от площади, определённой по результатам межевания. В качестве даты образования указывается наиболее ранняя дата образования заказника, даже если статус федерального был получен позже этой даты.

Заказники, утратившие федеральный статус 
 Сумароковский заказник (Костромская область, площадь  км²), образованный в 1999 году, утратил статус федерального в 2014 году;
 Баировский заказник (Омская область, площадь  км²), образованный в 1959 году, утратил статус федерального в 2015 году;
 Лебединый заказник (Чукотский автономный округ), площадь , образованный в  году;
 Степной заказник (Омская область, площадь  км²), образованный в 1971 году, утратил статус федерального в 2015 году;
 Томский заказник (Томская область, площадь  км²), образованный в 1988 году, утратил статус федерального в 2015 году.

См. также 
 Список заповедников России
 Список национальных парков России

Примечания

Ссылки 
 Каталог государственных природных заказников России на портале Минприроды РФ
 Информационно-справочная система «ООПТ России»

Заказники России федерального значения
Заказники
Россия